Quondamangelomaria è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Quondam Angelo Maria.

Origine e diffusione 
Cognome estremamente raro, compare in Lazio.

Potrebbe derivare dal nome Angelo Maria; quondam corrisponde all'attuale fu che indica che il padre era morto al momento della nascita.

In Italia conta circa 5 presenze.

La variante Quondam Angelo Maria è pure laziale.

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani